Přírodní stříbro (47Ag) se skládá ze dvou stabilních izotopů: 107Ag (přirozený výskyt 51,839 %) a 109Ag (48,161 %). Bylo také popsáno 38 radioizotopů, s nukleonovými čísly 93 až 132, a řada jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější radioizotopy jsou 105Ag (poločas přeměny 41,29 dne), 111Ag (7,45 dne), 113Ag (5,37 hodiny) a 112Ag (3,130 h). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 70 minut, většina pod 1 minutu. Radioizotopy s nukleonovým číslem 106 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy palladia, zatímco u 108Ag a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na kadmium..

Izotop palladia 107Pd se přeměňuje na 107Ag s poločasem 6,5 milionů let. Železné meteority jsou jediná tělesa s dostatečně vysokým poměrem palladium/stříbro na to, aby bylo možné změřit rozdíly v obsahu 107Ag. Radiogenní 107Ag bylo poprvé nalezeno v meteoritu Santa Clara v roce 1978.

Seznam izotopů

Reference 

stříbro
Stříbro